Bozdag kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Bozdağ, berg,

Cypern 

 Ágios Theódoros (ort i Cypern, Eparchía Ammochóstou, lat 35,37, long 34,03), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar